Osoby noszące to nazwisko:
 Erick Dampier – amerykański koszykarz
 William Dampier – brytyjski żeglarz, odkrywca, korsarz

Miejscowości zawierające tę nazwę:
 Dampier – port morski w północno-zachodniej części Australii Zachodniej